Контини ():
 Контини, Альфио (1927—2020) — итальянский оператор.
 Контини, Джанфранко (1912—1990) — итальянский литературовед.
  (1640—1723) — итальянский архитектор.
 Сад Финци-Контини (фильм) (итал. «Il giardino dei Finzi-Contini») — фильм Витторио де Сика по одноимённому роману Джорджо Бассани (сценарий Чезаре Дзаваттини).